Pleine-Selve puede referirse a: 

 Pleine-Selve, comuna francesa situada en Aisne.
 Pleine-Selve, comuna francesa situada en Gironda.